ASB Classic 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах теннисного центра ASB.

Турнир-2008 является 23-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относится к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Окленде — с 31 декабря 2007 по 6 января 2008 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Вера Звонарёва (№ 22 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Линдсей Дэвенпорт выигрывает свой 54-й одиночный турнир в рамках соревнований ассоциации.
 Араван Резаи проигрывает свой второй одиночный финал в рамках соревнований ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Мария Корытцева в третий раз побеждает на парных соревнованиях ассоциации.
 Лилия Остерло во второй раз и впервые за 73,5 месяца побеждает на парных соревнованиях ассоциации.

См. также 
 ASB Classic

 WTA Тур 2008

 Серия турниров 4-й категории WTA

 Heineken Open 2008

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Новая Зеландия
Теннис
Декабрь 2007 года
Январь 2008 года
2008